Le championnat 2022-2023 de hockey sur glace d'Autriche est nommé win2day ICE Hockey League (ICE). Il compte treize équipes engagées. Il est sponsorisé par win2day.at.

Championnat d'Autriche

Format 
Le championnat commence le vendredi 16 septembre 2022. Les quatorze équipes jouent deux fois en match aller et retour soit un total de 48 rencontres par équipe.

Les six premiers se qualifient pour les quarts de finale des séries éliminatoires. Les trois premières équipes choisissant à l'issue de la saison régulière leur adversaire pour les quarts de finale.

Les équipes classées de la septième à la dixième place jouent un tour préliminaire au meilleur des trois matchs. L'équipe classée septième pouvant choisir de jouer contre l'équipe classée neuvième ou contre l'équipe classée dixième.

Saison régulière 
Cinq équipes non autrichiennes évoluent dans le championnat : le Fehérvár AV19 (Hongrie), le HC Asiago, le HC Bolzano et le HC Val Pusteria Wolves (Italie) et le HK Olimpija Ljubljana (Slovénie).

Séries éliminatoires

Références 

2022-2023
Autriche
Sport en Autriche en 2022
Sport en Autriche en 2023